Sharpegrönbulbyl (Phyllastrephus alfredi) är en fågel i familjen bulbyler inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i sydvästra Tanzania, nordöstra Zambia och norra Malawi. Den betraktas ofta som en underart till gulstrimmig grönbulbyl (P. flavostriatus).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar 

Bulbyler
Fåglar i etiopiska regionen